Gornet se poate referi la:
Gornet, Buzău
Gornet, Prahova